Christer Olsson eller liknande namn kan syfta på:

 Christer Olsson (född 1970), svensk ishockeyspelare och -tränare
 Christer Olsson (psykolog) (född 1946), svensk psykolog, författare och debattör
 Crister Olsson (född 1954), svensk skådespelare
 Christer Olsson (översättare) (född 1944), svensk översättare

Se även
 Krister Olsson (född 1943), svensk affärsman